Lasciatemi cantare – nota canzone di Toto Cutugno il cui titolo ufficiale è L'italiano 
Lasciatemi cantare – album di Gigi D'Alessio
Lasciami cantare! – programma televisivo